Crocodylomorpha é um importante grupo de arcossauros que incluem os crocodilos e seus parentes extintos.

Durante o Mesozóico os Crocodylomorpha eram muito mais diversificados do que são agora. Formas do Triássico eram pequenos e de estrutura leve, e ativos animais terrestres. Estes foram suplantados durante o Jurássico por várias formas aquáticas e marinhas. No Jurássico, Cretáceo e Terciário, houve uma grande diversidade de linhagens terrestres e semi-aquáticos. Crocodilianos modernos não aparecer até o final do Cretáceo.

História evolutiva

Quando suas espécies extintas e grupo tronco são analisados, a linhagem crocodiliana (clado Crurotarsi) prova de ter sido um grupo muito diversificado e adaptado dos répteis. São um antigo grupo de animais, pelo menos tão antiga quanto os dinossauros, eles também evoluíram para uma grande variedade de formas. As formas mais primitivas, o sphenosuchians, evoluiu durante o Triássico. Foram  formas terrestres. Durante o Jurássico e o Cretáceo surgem às formas marinhas da família Metriorhynchidae como Metriorhynchus, evoluíram as patas dianteiras na forma de remos e tinha uma cauda semelhante à dos peixes modernos. Dakosaurus andiniensis, uma espécie estreitamente relacionada com o Metriorhynchus, tinha um crânio que foi adaptado para comer grandes répteis marinhos. Durante o Cretáceo várias espécies terrestres evoluíram e tornaram-se herbívoras, como o Simosuchus clarki e Chimaerasuchus paradoxus. Um certo número de linhagens durante o Terciário e Pleistoceno se tornou totalmente predadores terrestres.

Definição filogenética 
Crocodylomorpha foi definidas filogeneticamente por Sereno em 2005 como "O clado mais inclusivo contendo Crocodylus niloticus (Laurenti 1768), mas não Poposaurus gracilis Mehl 1915, Gracilisuchus stipanicicorum Romer 1972, Prestosuchus chiniquensis Huene 1942, Aetosaurus ferratus Fraas 1877."

Esta definição de uma ramo base e, portanto, inclui todos os táxons mais perto de crocodilianos existentes do que para outros clades Crurotarsi.

Taxonomia e filogenia
Historicamente, todos os seres vivos conhecidos e crocodilos extintos eram amontoados indiscriminadamente na ordem Crocodilia. No entanto, começando no final dos anos 1980, muitos cientistas começaram a restringir a ordem Crocodilia para as espécies vivas e parentes extintos, como Mekosuchus. Os grupos que diversas vezes já tinham sido conhecido como Crocodilia foram re-nomeado Crocodylomorpha e o um pouco mais limitado o Crocodyliformes.

A Crocodilia foi subdividida nas subordens:

 Eusuchia: crocodilos verdadeiro (que inclui o grupo-coroa Crocodylia)
 Mesosuchia: "meio" crocodilos
 Thalattosuchia: crocodilos do mar
 Protosuchia: primeiros crocodilos

Mesosuchia é um grupo parafilético, uma vez que não inclui eusuchians (que se aninham dentro Mesosuchia). Mesoeucrocodylia foi o nome dado ao clado que contém mesosuchians e eusuchians (Whetstone e Whybrow, 1983).

Filogenia 
Resultado do consenso entre Larsson & Sues (2007) e Sereno (2003):

As definições anteriores de Crocodilia e Eusuchia não precisam se parecer com a evolução do grupo. O táxon da ordem, que é considerado válido é a Crocodilia na definição atual. Crocodilos pré-históricos são representados por muitos táxons, mas poucos grandes grupos das antigas formas são reconhecíveis, uma decisão para delimitar o novo clado da ordem, que ainda não é possível. (Benson & Clark, 1988).

 Benton, M. J. (2004), Vertebrate Palaeontology, 3rd ed. Blackwell Science Ltd
 Hay, O. P. 1930 (1929–1930). Second Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America. Carnegie Institution Publications, Washington, 1,990 pp.
 Larsson, H. C. E., and Sues, H.-D. (2007). Cranial osteology and phylogenetic relationships of Hamadasuchus rebouli (Crocodyliformes: Mesoeucrocodylia) from the Cretaceous of Morocco. Zoological Journal of the Linnean Society 149: 533-567.
 Sereno, P. C., Sidor, C. A., Larsson, H. C. E., and Gado, B. (2003) A new notosuchian from the Early Cretaceous of Niger. Journal of Vertebrate Paleontology 23 (2): 477-482.

Ligaçoes Externas
 Sereno, P. C. 2005. Stem Archosauria—TaxonSearch [version 1.0, 2005 November 7]
 Crocodylomorpha - webpages by Ross Elgin on the University of Bristol server
 Major subgroups classification (used here)
 Crocodylomorpha from Palaeos
  Technical definition
 Crocodylomorpha - hyperlinked cladogram at Mikko's Phylogeny Archive
 Sereno, P. C. 2005. Stem Archosauria—TaxonSearch [version 1.0, 7 November 2005]
 Taxon Search - Crocodylomorpha

Archosauromorpha